Dommeren kan være forskellige ting:

 Dommer - titel på embedsmand ved domstolene.
 Dommer (sport) - øverste myndighedsperson ved en sportsbegivenhed.
 Dommeren (film fra 1911) - en dansk film fra 1911
 Dommeren (film fra 2005) - en dansk film fra 2005 instrueret af Gert Fredholm
 Dommeren (novelle) - novelle af Tove Ditlevsen fra 1948.
 Dommeren (bog) - (eng: Limitations) bog af Scott Turow fra 2006.
 Dommeren (tegneserie) (fransk: Le Juge) - tegneseriealbum med Lucky Luke fra 1959.